Лос Буејес има више значења:

 Лос Буејес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Буејес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Буејес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику